Perpétua e Felicidade — santas cristãs martirizadas em 203 em Cartago

Municípios da Catalunha, Espanha
Santa Perpètua de Mogoda
Pontils — até 1995 chamado Santa Perpètua de Gaià

Desambiguações de topônimos